Cs. Kovács László (1929–2001) szobrász, éremművész
 Cs. Kovács László (1950–2022) labdarúgó, edző
Lásd még
 Kovács László (egyértelműsítő lap)